И́горь Леони́дович Заво́зин (3 августа 1955 года, СССР — 29 мая 2019 года) — советский фигурист, серебряный призёр чемпионата СССР 1978 года, чемпион зимней Универсиады 1981 года в спортивных танцах на льду.

Карьера 
Игорь Завозин выступал в паре с Еленой Гараниной. На чемпионате страны 1978 года они заняли второе месте. Закончил выступления в 1983 году. Был женат на своей партнёрше (впоследствии в разводе), их сын фигурист Максим Завозин, выступал за США, позднее за Венгрию. Судья ИСУ от Армении.

После завершения спортивной карьеры выступал в ледовом шоу Татьяны Тарасовой «Все звезды» (1988)..

Снимался в кино :
 1987 — Танго, танго… (фильм-спектакль)
 1987 — Все звёзды (фильм-спектакль)
 1988 — Все звезды (фильм-спектакль)

Спортивные достижения

Ссылки

Примечания 

Фигуристы СССР